Torras peut faire référence à : 
 Carme Torras (née en 1956), informaticienne espagnole.
 Josep Torras i Bages (1846-1916), penseur, écrivain et évêque catalan.
  (1980-), joueur de football en salle catalan.
  (1922-1999), acteur, critique et historien du cinéma catalan.
 Aimé-Léonard Torras (1785–1871), personnalité politique française, maire de l'ancien 2e arrondissement de Paris.

 Torras i Bages, station du métro  de Barcelone.
 , ville fantôme en Louisiane, États-Unis.

Homonymie de patronyme